22-й Чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Хельсинки (Финляндия) в июле 1963 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

1963 год в Финляндии
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Стрельба из лука
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки